XXIII Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. Stefana Skarżyńskiego w Krakowie
 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi
 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie